Javier Torres puede referirse a:

 Javier Torres Vela (1953-), político español;
 Francisco Javier Torres Zamores (1983-), futbolista mexicano;	
 Javier Torres Maldonado (1968-), compositor mexicano;
 Javier De la Torre (1923-2006), futbolista y entrenador mexicano.
  Francisco Javier Torres (1983-), futbolista mexicano.